Per scuola veronese di pittura si intende un gruppo di pittori che hanno lavorato dalla fine del medioevo al XVIII secolo apprendendo il mestiere nella città di Verona, a quel tempo sotto il dominio della Repubblica di Venezia. Molti di questi artisti possono essere inseriti in movimenti artistici più ampi, quali l'arte rinascimentale, il manierismo, il barocco, la scuola veneta.

Tra gli elementi più caratteristici dei soggetti delle opere di scuola veronese troviamo tappeti dai vellutati colori, drappeggi impregnati di intensa luce, ricami raffinati delle orlature e pregiate tessiture delle stoffe. Negli sfondi sono spesso raffigurate vedute di paesaggi naturali ricchi di sfumature cromatiche, come colline ricoperte di vegetazione lussureggiante, ruderi di antiche borghi rurali che si intravedono tra il fogliame e uomini e donne occupati dalle attività quotidiane.

Fonti
Tra le fonti storiografiche che hanno permesso di ricostruire la vita e le attività dei pittori della scuola veronese vi è il tomo "Scuola Veronese di Pittura" di Saverio Dalla Rosa, Le vite de' pittori, de gli scultori, et architetti veronesi del conte Bartolomeo Dal Pozzo (pubblicato nel 1718) che integra il più famoso e ampio "Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori" di Giorgio Vasari.

Principali esponenti

Tra i principali esponenti possiamo citare:

 Turone di Maxio (seconda metà del XIV secolo)
 Altichiero da Zevio (1330 circa - 1390)
 Martino da Verona (? - 1412)
 Giacomo da Riva (? - 1418)
 Pisanello (1390 - 1455)
 Stefano da Verona (o da Zevio) (1379 circa – 1438 circa)
 Liberale da Verona (1441 - 1526)
 Domenico Morone (1442 - 1518)
 Francesco Bonsignori (1460 - 1519)
 Giovanni Maria Falconetto (1468 –  1535)
 Michele da Verona (c. 1470 - 1540)
 Francesco Morone (1471 - 1529), figlio di Domenico Morone
 Girolamo Dai Libri (c. 1474 - 1555)
 Niccolò Giolfino (1476 –  1555)
 Giovanni Francesco Caroto (1480 - 1555)
 Francesco Torbido, (1482 - 1562)
 Domenico Riccio (detto anche Domenico Brusasorci) (1516 - 1567)
 Antonio Badile (c. 1518 - 1560)
 Paolo Farinati (1524 - 1606)
 Giovanni Battista Zelotti (1526 - 1578)
 Bernardino India (1528 - 1590)
 Paolo Veronese (1528 - 1588)
 Felice Riccio (1539 - 1605)
 Pasquale Ottino (1578 - 1630)
 Giambattista Brusasorzi (1544 - ?), figlio Domenico Riccio
 Cecilia Brusasorci (1549 – 1593), figlia di Domenico Riccio
 Alessandro Turchi (1578 - 1649)

Cronologia 
Cronologia dei principali esponenti della scuola veronese di pittura:

Note

Bibliografia

Voci correlate
 Storia di Verona
 Museo di Castelvecchio
 Rinascimento veneziano

Altri progetti

Pittura veneta